47-я гвардейская танковая бригада — гвардейское формирование (танковая бригада) Красной армии ВС Союза ССР, в годы Великой Отечественной войны.

Бригада участвовала в Висло-Одерской и Берлинской операциях против нацистской Германии и её союзников. Полное действительное наименование по окончании войны — 47-я гвардейская Уманско-Померанская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого танковая бригада. В составе Действующей армии:
 с 20 ноября 1944 года по 9 мая 1945 года.

История 
47-я гвардейская танковая Уманско-Померанская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада сформирована в декабре 1941 — марте 1942 в года в городе Саратов Приволжского военного округа как 51-я отдельная танковая бригада.

За мужество и героизм личного состава проявленный в боях с немецко-фашистскими захватчиками и их сателлитами 47-я гвардейская танковая бригада была награждена почётным званием «Гвардейская» сохранив знаки отличия и получив новый войсковой номер преобразована на основании Приказа Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 0376, от 20 ноября 1944 года в 47 гв.тбр.

Её части стремительно действовали Варшавско-Познанской наступательной операции, в ходе которой темпы их продвижения достигали 90 км в сутки. За образцовое выполнение боевых задач в этой операции бригада награждена орденом Ленина (19 февраля 1945 года).

Высоких боевых наград она удостоена в Восточно-Померанской операции. За доблесть и воинское мастерство, проявленные личным составом при вступлении в пределы Померании, бригаде присвоено почётное наименование «Померанской» (5 апреля 1945 года).

За образцовое выполнение боевых задач при овладении 20 марта советскими войсками города Альтдамм (Домбе) награждена орденом Кутузова 2-й степени (3 мая 1945 года).

В боях за освобождение польской земли отличились механики-водители танков гвардии старшина Ф. В. Дьячков и гвардии старший сержант А. Ф. Кононов. Первый из них на подожжённом гитлеровцами танке в бою за город Жирардув ворвался на огневую позицию вражеской артиллерийской батареи и раздавил её гусеницами. Затем, сбив пламя на танке, продолжал вести бой. Под городом Сохачёв он таранил на аэродроме фашистский самолёт, на улицах этого города уничтожил 17 автомашин и 20 повозок. А. Ф. Кононов в бою за город Жирардув уничтожил три орудия, 4 автомашины, 37 повозок с военным имуществом и до взвода пехоты, захватил готовый к отправке вражеский железнодорожный поезд. Оба отважных танкиста удостоены звания Героя Советского Союза.

Боевой путь бригада завершила в Берлинской наступательной операции. За мужество и высокое воинское мастерство личного состава в этой операции награждена орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени (11 июня 1945 года).

По окончании Великой Отечественной войны, в связи с демобилизацией Союза ССР, соединение переформировано в 47-й гвардейский танковый Уманьско-Померанский ордена Ленина, Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк, Нойштрелиц в составе ГСОВГ.

Состав

20 ноября 1944 года 
Формирование переформировано в гвардейское по штатам № 010/500-010/506:
 Управление бригады (штат № 010/500)
 1-й отдельный танковый батальон (штат № 010/501)
 2-й отдельный танковый батальон (штат № 010/501)
 3-й отдельный танковый батальон (штат № 010/501)
 Моторизованный батальон автоматчиков (штат № 010/502)
 Зенитно-пулемётная рота (штат № 010/503)
 Рота управления (штат № 010/504)
 Рота технического обеспечения (штат № 010/505)
 Медсанвзвод (штат № 010/506)

В составе 
 9-го гвардейского танкового корпуса.

Командование 
 Командир бригады 20.11.1944 — 10.06.1945  Копылов, Николай Вениаминович, гвардии полковник.
 Начальник штаба бригады:
 ??.12.1944 — ??.01.1945 Моргун Иван Захарович, гвардии подполковник
 ??.01.1945 — ??.02.1945 Фрейдлин Владимир Зиновьевич, гвардии подполковник
 ??.02.1945 — 10.06.1945 Панов Семён Андреевич, гвардии подполковник
 Начальник политотдела (с июня 1943 года он же заместитель командира по политической части)
 20.11.1944 — 16.07.1945 Телехов Виктор Алексеевич, гвардии подполковник

Отличившиеся воины 
В годы войны за ратные подвиги свыше 3 тысяч воинов бригады награждены орденами и медалями, а 21 присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды и наименования 

Личный состав бригады удостаивался благодарностей Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР 11 раз

Память

Примечания

Литература

Ссылки 

 47-я гвардейская танковая Уманско-Померанская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада
 
 
 
 

Танковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Советская гвардия
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году